Le terme piquage peut désigner plusieurs choses :
 le fait de piquer avec une aiguille : voir par exemple Patchwork, Couture, Tissus d'ameublement, Tatouage, Dentelure ;
 le fait de marquer par des points ;
 le fait de placer des fleurs en papier sur des chars de carnaval ;
 une opération dans la transformation du lait en fromage , voir Fromage à pâte persillée ;
 une pénalité en hockey sur glace, voir Piquage (hockey sur glace) ;
 le fait de raccorder une canalisation à un réservoir ou à une autre canalisation (piquage en charge) ;
 le fait de raccorder une ligne ou un appareillage électrique à une ligne électrique existante ; la ligne ou l’appareillage alimenté par cette action.